La fine dei Greene (The Greene Murder Case) – romanzo di S. S. Van Dine del 1928
 The Greene Murder Case – film del 1929 diretto da Frank Tuttle